Rotărești se poate referi la:
 Rotărești (), Bihor, Partium/Transilvania
 Biserica de lemn din Rotărești
 Rotărești, Teleorman, Muntenia

Vezi și 
 Rotărăști

Toponime românești